Joaquín Fuster Dezcallar (Palma de Mallorca, 4 de noviembre de 1816 - Palma de Mallorca, 8 de marzo de 1888). Marino laureado.

Distinciones

Biografía 
Sentó plaza de guardiamarina el 29 de junio de 1834, con destino a la barcaza n.º 8, pasando al año siguiente al arsenal de La Carraca (Cádiz) y al bergantín Jasón. Participó en la Guerra Carlista desde 1834 hasta 1840, combatiendo en los sitios de San Sebastián, Guetaria, Bilbao y Fuenterrabía, y al desembarco en Ondárroa, a bordo de los buques Mazzeppa, Isabel II, Guadiana y Bidasoa. Por su valor en el puente de Luchana (24 de diciembre de 1836) mereció la Cruz Laureada de San Fernando de 1.ª Clase.

Fue promovido a alférez de navío en febrero de 1838. Entre 1842 y 1843 embarcó en la fragata Esperanza y en el vapor Mazzeppa, navegó por el Mediterráneo y fue promovido a teniente de navío en abril de 1844. Desde entonces, mandó el vapor Bazán (en La Habana, 1846) y el bergantín Juanita (1846). Tras un destino en el Colegio Naval Militar (1847-1848), mandó el místico Águila (1849-1851), a bordo del cual mereció otra Cruz Laureada de San Fernando de 1.ª Clase por los méritos contraídos en la campaña de Cataluña, el bergantín Patriota (1851-1853), el pontón Cristina (1854) y el Apostadero de Algeciras, fue ayudante de la Mayoría General del Departamento de Cádiz (1855), y mandó el bergantín Valdés (en La Habana, 1856-1857) y el vapor Hernán Cortés (en La Habana, 1857-1859). Tuvo grado de capitán de fragata desde septiembre de 1854, y lo fue efectivo en octubre de 1856. Ayudante del puerto de Mayagüez (1859), recibió el mando de la corbeta Villa de Bilbao (1861), y ascendió a capitán de navío en diciembre de 1861.

Entonces fue segundo jefe del arsenal de La Carraca (1862-1863), y más tarde capitán del puerto de Barcelona (1863-1866), retirándose del servicio en febrero de 1866. Residió en su ciudad natal hasta su muerte.

Familia 
Vástago de una ilustre familia mallorquina, como hijo de Juan Antonio Fuster y Santandréu, regidor perpetuo de Palma, y de Leonor Dezcallar y Santandréu. Casado en San Fernando (Cádiz) el 3 de octubre de 1844 con Manuela Fernández-Cortés y Calleja, hija de Manuel Fernández-Cortés y del Portillo y de Manuela Callejas y Pavón. Dejó extensa descendencia.

Referencias

Bibliografía 

 Archivo-Museo don Álvaro de Bazán (El Viso del Marqués, Ciudad Real), Cuerpo General, leg. 620/433.
 D. de la Válgoma Díaz-Varela y Barón de Finestrat, Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, V, Madrid, Instituto Histórico de Marina, 1954, n.º 4765.
 
 Conde de Olocau, Padrón de la Nobleza del año 1777 (Mallorca), Memorias de la Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos, Año III, Palma de Mallorca,  junio de 1954 a marzo de 1955, Pag 171.
  

Nacidos en Palma de Mallorca
Fallecidos en Palma de Mallorca
Militares de España del siglo XIX
Marinos de España del siglo XIX
Capitanes de navío de España
Militares de la Primera Guerra Carlista leales a Isabel II
Condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando
Nobles de las Islas Baleares